El Coll de la Serra del Roc Negre és una collada del Massís del Canigó, a 2.670,1 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de Cortsaví, de la comarca del Vallespir, i de Vallmanya, de la de Conflent, tots dos a la Catalunya del Nord.

Està situada al nord-oest de la comuna de Cortsaví i al sud-oest de la de Vallmanya, al costat de llevant del Puig del Roc Negre, a la Serra del Roc Negre.

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Cortsaví
Colls de Vallmanya